Hans-Petter Buraas (nacido el 20 de marzo de 1975 en Bærum, Noruega) es un esquiador retirado que ganó 1 Medalla de Oro Olímpica (1 Medalla en total) y 1 victoria en la Copa del Mundo de Esquí Alpino (con un total de 10 podiums).

Resultados

Juegos Olímpicos de Invierno 
 1998 en Nagano, Japón
 Eslalon: 1.º

Campeonatos Mundiales 
 2007 en Åre, Suecia
 Eslalon: 8.º

Copa del Mundo

Clasificación general Copa del Mundo 
 1995-1996: 144.º
 1996-1997: 120.º
 1997-1998: 19.º
 1998-1999: 46.º
 1999-2000: 31.º
 2000-2001: 20.º
 2002-2003: 32.º
 2004-2005: 128.º
 2005-2006: 87.º
 2006-2007: 140.º

Clasificación por disciplinas (Top-10) 
 1997-1998:
 Eslalon: 3.º
 1999-2000:
 Eslalon: 9.º
 2000-2001:
 Eslalon: 5.º
 2002-2003:
 Eslalon: 7.º

Victorias en la Copa del Mundo (1)

Eslalon (1)

Enlaces externos 
 Perfil de Hans-Petter Buraas en la página oficial de la FIS

Nacidos en Bærum
Esquiadores de Noruega